Дханбад:

 Дханбад — город в индийском штате Джаркханд, в округе Дханбад.
 Дханбад — округ в индийском штате Джаркханд.